

Fumetti 
 Leggende – crossover a fumetti della DC Comics

Giochi da tavolo 
 Leggende – set di espansione del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza

Mitologia 
 Leggenda – racconto antico

Musica 
 Leggenda – album di Primo e Squarta

Sociologia 
 Leggenda metropolitana – storia insolita e inverosimile che riceve larga eco dai media.

Pagine correlate 
Leyenda